Horvátország
Háromkirályok-kápolna (Tkalci)

 Németország
Háromkirályok-kápolna (Dinkensbühl)
Háromkirályok-kápolna (Koben-Gorndorf)
Háromkirályok-kápolna (Memmingen)
Háromkirályok-kápolna (Preizer)

 Svájc
Háromkirályok-kápolna (Baden)